«Фантом с глубины 10 000 лиг» () — американский фильм ужасов 1955 года. Лента находится в общественном достоянии в США.

Сюжет 
Один рыбак наблюдает странное свечение со дна океана. Затем из-под воды появляется монстр и убивает его. Через некоторое время тело рыбака и его лодку находят два правительственных агента. Один из них, Тед, выходит в море, чтобы взять образец радиоактивной, как он подозревает, скалы, но и на него нападает тот же монстр, однако Теду удаётся добраться до берега. Позже нападение на Теда повторяется, но второй агент ранит и отгоняет чудовище гарпуном.

Постепенно выясняется, что виновник появления радиоактивной скалы и чудовища — океанолог профессор Кинг. Тед рассказывает Кингу о злодеяниях его порождения, и профессор отправляется сам уничтожить монстра с помощью динамита. За несколько секунд до взрыва чудовище хватает Кинга, взрыв разносит радиоактивную скалу и уносит жизни монстра и профессора.

В ролях 
 Кент Тейлор — доктор Тед Стивенс / Тед Бакстер
 Кэти Даунс — Лоис Кинг, дочь профессора Кинга
  — Джордж Томас, ассистент профессора Кинга
 Пирс Лиден — Энди
 Майкл Вален — профессор Кинг
 Хелен Стэнтон — Ванда
 Родни Белл — Уильям Грант
 Виви Джанисс — Этель Холл, секретарша профессора Кинга
 Майкл Гарт — шериф

 Производство 
 Фильм был выпущен в прокат кинокомпанией American International Pictures в одном блоке с картиной «День, когда Земле пришёл конец». За два месяца проката эта пара фильмов вместе собрала около 400 000 долларов.

 Ссылки 
 Фантом с глубины 10 000 лиг в Архиве Интернета для свободного просмотра и скачивания
 Фантом с глубины 10 000 лиг (Призрак из глубин океана) на сайте horror-movies.ru 
 О фильме на сайте bmoviecentral.com 
 Обзор фильма на сайте monsterhunter.coldfusionvideo.com'' 

Фильмы США 1955 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1955 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о монстрах
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США